Martín Miguel de Güemes, een Argentijns verzetsstrijder
General Güemes (Salta), een plaats in de Argentijnse provincie Salta
General Güemes (departement van Chaco), een departement van de Argentijnse provincie Chaco
General Güemes (departement van Salta), een departement van de Argentijnse provincie Salta